Kungshamn kan syfta på:

Sverige
 Kungshamn – en tätort i Bohuslän och centralort i Sotenäs kommun
 Kungshamns socken – en socken i Bohuslän
 Kungshamns landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Kungshamns församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2010
 Kungshamns kyrka – en kyrkobyggnad som ligger i samhället Kungshamn
 Kungshamns distrikt – ett distrikt i Sotenäs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Kungshamn gård – en egendom (gammalt frälsegods) söder om Uppsala
 Kungshamn-Morgas naturreservat – ett naturreservat i Uppsala kommun
 Kungshamn, Nacka kommun – ett hamnområde i Nacka

Litteratur
 Kungshamn – huvudstaden i de sju konungarikena i bokserien Sagan om is och eld